Christlich-Demokratische Union Deutschlands kann bezeichnen:
 Christlich Demokratische Union Deutschlands – gesamtdeutsche CDU, 1945–1990 CDU in Westdeutschland
 Christlich-Demokratische Union Deutschlands (DDR) – CDU in der SBZ, CDU der DDR